David Mitchell kan syfta på:
David Mitchell (författare), brittisk författare
David Mitchell (komiker), brittisk komiker